Мото Гран-Прі Сан Марино 2015 року, офіційна назва Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini — тринадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувся 11—13 вересня 2015 року на міжнародному автодромі Мізано ім. М. Сімончеллі, розташованому у регіоні Мізано-Адріатіко в Італії.

MotoGP 
У гонці по вайлд-кард взяв участь тест-пілот команди «Ducati Team» Мікеле Пірро (вдруге у сезоні).

Гонка стала однією із найцікавіших у сезоні. Вона почалась в сухих умовах, але вже на першому колі маршали показали білий прапор, який означав, що почався дощ і гонщики можуть заїхати у бокси на зміну мотоциклів. Цією можливістю скористались усі гонщики, за виключенням Бредлі Сміта. Сформувалась група із трьох лідерів: першим їхав Хорхе Лоренсо, відразу за яким слідував Марк Маркес, третім на деякій відстані був Валентіно Россі. Останній коло за колом почав скорочувати відставання він лідерів і на 14-му колі зумів пройти Маркеса, а на 16-му — і Лоренсо, очоливши заїзд. Проте у розподіл місць знову втрутилась погода — дощ припинився і поверхня треку підсохла, що поставило перед гонщиками необхідність заїхати у бокси знову для заміни мотоцикла. Першим із лідерів такою можливістю скористався Маркес на 18-му колі. Натомість Россі з Лоренсо, захопившись боротьбою за лідерство, продовжували їхати на мотоциклах з дощовими покришками. Внаслідок цього час на кожному колі Маркес став відігравати у них приблизно по 10 секунд. Зрозумівши складність становища, наступним у бокси на 20-му колі заїхав Лоренсо, натомість Россі проїхав ще одне коло на дощових покришках. Хорхе повернувся у гонку на четверте місце, проте вже на наступному колі вибув із боротьби, достроково припинивши гонку, потрапивши у лоу-сайд. Россі ж після перезмінки повернувся в гонку 5-м із відставанням майже у 30 секунд від лідера. Маркес не віддав своєї переваги до кінця гонки, а компанію на подіумі йому склали два британці: Бредлі Сміт з команди «Monster Yamaha Tech 3» та Скотт Реддінг з «EG 0,0 Marc VDS». Россі фінішував 5-м, чим збільшив свою перевагу від Лоренсо у загальному заліку до 23 очок.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
На етапі по вайлд-кард виступив місцеві гонщики Маттіа Пасіні (команда «Gresini Racing Moto2», другий старт у сезоні) та Лука Маріні («Pons Racing Junior Team», дебют у сезоні), травмованого Франко Морбіделлі в команді «Italtrans Racing Team» продовжив заміняти Федеріко Карікасуло.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард узяв участь угорський гонщик Адріан Г'ятаї (команда «Turvital di Vitali Ordeo»).

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик був покараний зміщенням на 1 позицію через кількаразовий виїзд за межі треку;
  — гонщик був покараний штрафом у 5 додаткових секунд до фінального часу через кількаразовий виїзд за межі треку;
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Цікаві факти 
 Гонку в класі MotoGP в прямому ефірі телеканалу Eurosport спостерігали 520 тис. глядачів (що відповідає 4 % ринку), в класі Moto2 — 340 тис., а в Moto3 — 200 тис.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Сан Марино
2015
Сан Марино
Вересень 2015